Яси — давньоруська назва племені аланів, які жили з І сторіччя Р. Х. на території між Нижнім Дніпром і Південним Уралом, а також на Північному Кавказі. З II сторіччя до Р. Х. вони відомі також під назвою роксолани.
 Яси — одне з аланських племен, що прийшло на територію Угорщини в XIII столітті та розселилось на рівнині на схід від Дунаю.
 Яси — інша назва міста Ясси

Див. також 
 Ясси (значення)
 Яс (значення)